Ennio Cerlesi – attore, regista, doppiatore drammaturgo italiano
 Giovanni Cerlesi – politico e partigiano italiano